«Прошлое» — американский фильм 1994 года.
 «Прошлое» — кинофильм режиссёра Асгара Фархади, вышедший на экраны в 2013 году.